Hardekopf est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1940), plongeuse olympique argentine
Ferdinand Hardekopf (1876-1954), poète et écrivain allemand

Homonymie de patronyme